Barthel ist ein Familienname und ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Barthel leitet sich von dem Namen Bartholomäus ab.

Redewendung 
„Ich werde dir zeigen, wo  Barthel den Most holt.“ Diese Redewendung wird sehr häufig im süddeutschen Sprachraum benutzt. Sie bedeutet, dass man jemandem unmissverständlich klarmachen möchte, wo es langgeht. „Ich weiß, wo Barthel den Most holt.“ hingegen bedeutet umgangssprachlich: gewandt, gewitzt, schlau sein; Bescheid wissen; alle Kniffe kennen.

Namensträger

Vorname 
 Barthel Bruyn (1493–1555), deutscher Maler, siehe Bartholomäus Bruyn der Ältere
 Barthel Beham (um 1502–1540), deutscher Maler und Kupferstecher
 Barthel Ranisch (1648–1701), deutscher Stadtbauer
 Barthel von Siebold (1774–1814), deutscher Chirurg sowie Professor für Anatomie, Chirurgie und Physiologie
 Barthel Gilles (1891–1977), deutscher Maler
 Barthel Hrouda (1929–2009), deutscher Archäologe
 Barthel Schink (1927–1944), deutscher Widerstandskämpfer

Familienname

A 
 Alexander Barthel (1864–1901), deutscher Theaterschauspieler

B 
 Baltfried Barthel (1915–2013), deutscher Politiker (SPD)
 Barbara Barthel (* 1940), deutsche Skilangläuferin
 Bruno Barthel (1885–1956), sächsischer Mundartdichter und Heimatforscher

D 
 Danilo Barthel (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Denis Barthel (1916–2008), britischer Knabensopran
 Dennis Barthel (* 1996), deutscher Volleyballspieler

E 
 Eckhardt Barthel (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Barthel (1890–1953), Elsässer Mathematiker und Philosoph

F 
 Francis Barthel (* 1961), französischer Fußballspieler

G 
 Gunar Barthel (* 1954), deutscher Galerist
 Günter Barthel (* 1941), deutscher Ökonom und Orientalist

H 
 Heinrich Barthel (1814–1894), Landtagsabgeordneter
 Heinrich Johann Barthel, 1899–1905 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Hellmuth Barthel (* 1927), deutscher Geograph
 Helmut Barthel (* 1953), deutscher Politiker (SPD)
 Henner Barthel (* 1947), deutscher Sprechwissenschaftler
 Herbert Barthel (1895–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Holger Barthel (* 1959), deutscher Filmregisseur

J 
 Johann Kaspar Barthel (1697–1771), deutscher Kirchenrechtler und Hochschullehrer
 Johannes Barthel (1931–2015), deutscher Werkstoffwissenschaftler und Festkörperphysiker
 Jörg Barthel (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Jörg Litwinschuh-Barthel (* 1968), deutscher Medienwissenschaftler
 Josy Barthel (1927–1992), luxemburgischer Leichtathlet
 Jutta Barthel (1921–2007), deutsche Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreographin und Ballettmeisterin

K 

 Kay Barthel (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Klaus Barthel (* 1955), deutscher Politiker (SPD)

L 
 Lisa Barthel-Winkler (1893–1966), deutsche Schriftstellerin
 Lothar Barthel (1937–2020), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdV, MdB
 Lotte Barthel (1912–1992), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Friedrich Barthel (1898–1962), deutscher Erzähler und Essayist

M 
 Maila Barthel (* 1969), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin

 Marc Barthel (* 1989), deutscher Sänger, Schauspieler, Songwriter und Synchronsprecher
 Marcel Barthel (* 1990), deutscher Wrestler
 Marko Barthel (* 1977), deutscher Endurosportler
 Max Barthel (Ingenieur) (1863–1921), deutscher Ingenieur
 Max Barthel (1893–1975), deutscher Arbeiterdichter
 Meghan Barthel (* 2000), deutsche Volleyballspielerin
 Melchior Barthel (1625–1672), deutscher Bildhauer des Barock

 Michelle Barthel (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Mona Barthel (* 1990), deutsche Tennisspielerin

N 
 Neelesha Barthel (* 1977), deutsche Filmregisseurin

O 
 Oswald Barthel († 1508), Bergmann

P 

 Peter H. Barthel (* 1955 oder 1956), deutscher Biologe/Ornithologe, Herausgeber der Fachzeitschrift Limicola, Mitglied der Kommission Deutsche Namen Vögel der Erde der DO-G und Geschäftsführer der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK)
 Petra Barthel (* 1951), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

R 
 René Barthel (* 1982), deutscher Politiker, MdL
 Roberto Barthel Rosa (1906–1990), brasilianischer Diplomat

 Rudolf Barthel (1908–1978), deutscher Musikerzieher, Dirigent, Arrangeur und Komponist

S 
 Sabine Barthel (* 1962), deutsche Politikerin (AfD)

T 
 Thomas Sylvester Barthel (1923–1997), deutscher Ethnologe
 Timo Barthel (* 1996), deutscher Wasserspringer

W 
 Waldfried Barthel (1913–1979), deutscher Filmunternehmer und Diplomat

Z 
 Zhenqi Barthel (* 1987), deutsche Tischtennisspielerin

Siehe auch 

 Bartel
 Bartl
 Bärthel
 Barthel-Index
 Barthelmarkt
 Bartholomäustag
 Barthels
 Barthels Hof
 Barthel Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname